Delentaria är ett släkte av svampar. Delentaria ingår i familjen Gomphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Delentaria